Гео́ргий Миха́йлович Попо́в (2 (15) сентября 1906, Москва — 14 января 1968, Москва) — советский партийный и государственный деятель. Чрезвычайный и полномочный посол Советского Союза (1953).

Член ВКП(б) с 1926 года, член ЦК партии (1941—1952; кандидат в 1939—1941, 1952—1956), член Оргбюро ЦК ВКП(б) (1946—1952), секретарь ЦК ВКП(б) (1946—1949). Депутат Верховного совета РСФСР 2-го созыва. Член Президиума Верховного совета СССР 2-го созыва (1946—1950).

Биография 
Родился в семье служащего. В 1920-х годах на комсомольской работе в Тамбовской губернии и Татарской АССР. С 1928 по 1938 годы работал в Центральном институте труда (Москва). В 1938 году окончил машиностроительный факультет Всесоюзной Промышленной академии. С июля 1938 года инструктор отдела руководящих партийных органов ЦК ВКП(б).

С ноября 1938 года по 1945 год второй секретарь Московского горкома ВКП(б).

В июле — октябре 1941 года — член Военного совета Резервного фронта.

С 7 декабря 1944 года по январь 1950 года председатель исполнительного комитета Московского городского Совета депутатов трудящихся, одновременно после смерти Александра Щербакова в 1945—1949 годах первый секретарь МК и МГК партии. В 1946—1949 годы секретарь ЦК ВКП(б). Был председателем правительственного комитета по подготовке празднования 800-летия Москвы. Способствовал карьерному продвижению Е. А. Фурцевой в 1948 году.

С 31 декабря 1949 года по 14 марта 1951 года министр городского строительства СССР. С 14 марта 1951 года по 31 декабря 1951 года — министр сельскохозяйственного машиностроения СССР.
В 1951—1953 годы директор авиационного завода имени М. В. Фрунзе (Куйбышев).

С марта 1953 года по март 1954 года Чрезвычайный и полномочный посол Советского Союза в ПНР, был отозван из Варшавы и подвёргся критике за признанное недопустимым вмешательство в дела ПОРП. Попов, как отмечалось в соответствующем постановлении Президиума ЦК КПСС, допускал «высокомерное отношение к польским товарищам», что «могло нанести серьёзный ущерб советско-польским отношениям».

С 1954 года вновь работал на предприятиях авиационной промышленности. С 1959 года директор завода (Владимир). С 1965 года на пенсии.

Похоронён  в Москве.

Был женат на Татьяне Викторовне Фёдоровой.

Награды 
 3 ордена Ленина:
 13.07.1940 — за «успешную работу по осуществлению генерального плана реконструкции города Москвы»

 06.09.1947
 Орден Трудового Красного Знамени
 Медаль «За оборону Москвы»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 Медаль «В память 800-летия Москвы» (1947)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Таранов Е. В. Партийный губернатор Москвы Георгий Попов. — М.: Главархив Москвы. — ISBN 5-7228-0125-9
 , [bse.sci-lib.com/article091515.html], ,
 Евгений Жирнов «Пост великого вождя перейдёт Попову» // «Коммерсантъ-Власть» 23.03.2009 № 11. С.54
 Социально-политическое развитие и борьба за власть в послевоенном Советском Союзе (1945—1953 гг.)

Выпускники Всесоюзной промышленной академии
Члены ЦК КПСС
Министры строительства СССР
Министры сельскохозяйственного машиностроения СССР
Дипломаты СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Первые секретари Московского обкома КПСС
Машиностроители
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Члены Оргбюро ЦК ВКП(б)
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Члены Президиума Верховного Совета СССР
Первые секретари Московского горкома КПСС
Председатели Московского горисполкома
Вторые секретари Московского горкома КПСС
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 2-го созыва
Послы СССР в Польше